Харитоненко — фамилия; 

Харитоненко (род) — династия сахарозаводчиков.

Известные носители фамилии:
 Харитоненко, Иван Герасимович (1822—1889) — украинский предприниматель и меценат.
 Харитоненко, Олеся Викторовна (род. 1981) — российская государственная деятельность.
 Харитоненко, Павел Иванович (1852—1914) — украинский промышленник и предприниматель.

Примечания